Pondicherry (ciutat)
 Districte de Pondicherry
 Pondicherry, territori de la Unió Índia